Clásica Jaén Paraíso Interior 2023 var den 2. udgave af det spanske cykelløb Clásica Jaén Paraíso Interior. Det 178,9 km lange linjeløb blev kørt den 13. februar 2023 med start i Úbeda og mål i Baeza. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2023. Løbet blev vundet af slovenske Tadej Pogačar fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2023
UCI Europe Tour 2023